Octrooi (belasting), een stelsel van stedelijke verbruiksbelasting
 Recht omtrent Octrooien of patenten